Friedenfels ist der Name folgender Orte:
 Friedenfels in der Oberpfalz im Landkreis Tirschenreuth

Friedenfels ist der Name folgender Personen:
 Eugen von Friedenfels (1819–1885), siebenbürgern-sächsischer Verwaltungsbeamter und Historiker

Friedenfels ist der Name folgender Institutionen:
 Kuranstalt Friedenfels, Sarnen, Schweiz